Озерковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область
 Озерковское сельское поселение — входит в Гвардейский район

Новгородская область
 Озерковское сельское поселение — входит в Окуловский район

Рязанская область
 Озерковское сельское поселение — входило в Сараевский район